Woesthoff ist der Name von

 Alwin Woesthoff (Alwin Wösthoff; * 1918), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Dinand Woesthoff (Marco Frank Ferdinand Woesthoff; * 1972) niederländischer Pop-/Rocksänger, Sänger der Band Kane
 Frank Woesthoff (* 1959), deutscher Literaturwissenschaftler, Publizist und Dramaturg

Siehe auch
 Westhof
 Westhoff
 Wüsthof
 Wüsthoff